HMS Sjöbjörnen har två ubåtar döpts till i svenska flottan:

, ubåt sjösatt 1938.
, ubåt sjösatt 1968.